Леонардо де Архенсола () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Леонардо де Архенсола, Бартоломе (1562—1631) — выдающийся испанский писатель и поэт золотого века испанской литературы, историк.
 Леонардо де Архенсола, Луперсио (1559—1613) — испанский писатель и поэт золотого века испанской литературы, историк, государственный деятель.